Березу́цький (Березуцька) — російське прізвище. Відомі носії:
 Березуцька Валентина Федорівна (нар. 1932) — радянська і російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії (1992).
 Березуцький Василь Володимирович (нар. 1982) — російський футболіст
 Березуцький Олексій Володимирович (нар. 1982) — російський футболіст, брат-близнюк Василя

Російські прізвища